Langeln (Holstein)
 Langeln (Nördlicher Vorharz)